Summit puede referirse a:
The Summit, arena (recinto), también conocido como Lakewood Church Central Campus.
Summit (Gran Mánchester), Inglaterra
Summit (superordenador), de IBM

Localidades de  
 Summit (Arizona)
 Summit (Alabama)
 Summit (Arkansas)
 Summit (Illinois)
 Summit (Misisipi)
 Summit (Nevada)
 Summit (Nueva Jersey)
 Summit (Nueva York)
 Summit (Oklahoma)
 Summit (Indiana)
 Summit (Carolina del Sur)
 Summit (Dakota del Sur)
 Summit (Utah)
 Summit (Washington)
 Summit (Wisconsin)